Oscar Johansson kan avse:

Oscar Johansson (författare) (1889–1973)
Oscar Johansson (fotbollsspelare)
Oscar Vilhelm Johansson (1878–1956), finländsk meteorolog och professor